Пикон ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 59,57 км². Население — 695 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля